L'immenso/L'isola – singolo di Amedeo Minghi del 1976
 L'immenso – singolo di Patty Pravo del 2002
 L'immenso – singolo dei Negramaro del 2007